pilota o baló.
 Globus (joguina) o baló.
 Bala (unitat de mesura) o baló.
 Baló de ventilació.
 Baló presoner, joc d'infants.